Olivier Thill – calciatore lussemburghese
 Sébastien Thill – calciatore lussemburghese
 Serge Thill – allenatore di calcio ed ex calciatore lussemburghese
 Vincent Thill – calciatore lussemburghese